

Astronomia
 1779 Paraná – asteroide della fascia principale

Geografia
 Paraná – fiume sudamericano
 Paraná – stato del Brasile
 Paraná – comune brasiliano del Rio Grande do Norte
 Paraná – capoluogo della provincia argentina di Entre Ríos